Gazeta Uniwersytecka – miesięcznik Uniwersytetu Gdańskiego założona w maju 1991 roku
 Gazeta Uniwersytecka – miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego
 Gazeta Uniwersytecka – miesięcznik Uniwersytetu Rzeszowskiego
 Gazeta Uniwersytecka – dodatek do Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego